Муска́т () — десертное вино, изготавливаемое из мускатных сортов белого, розового и чёрного винограда. Отличается характерным ароматом, который придают содержащиеся в винограде эфирные масла.

Как правило, мускатные вина содержат от 13 до 16 объёмных % спирта и от 20 до 30 % сахара, могут быть также сладкими (1.8-4.5 % сахара) и полусладкими (4.5-20 % сахара). Игристые мускатные вина (насыщенные естественным CO2), могут содержать 7—12 % объёмных спирта и 6—11 % сахара. Виноград для муската собирают при сахаристости 25-40 %.

Вина из мускатных сортов винограда изготавливались ещё в Древней Греции и Риме, в средние века были широко распространены в Италии и Франции. В России производство мускатных вин началось в 1828 на южном берегу Крыма.

Наиболее широкую известность приобрели мускатные вина (как сухие, так и сладкие), вырабатываемые винодельческими хозяйствами Франции, Испании, Италии и других европейских стран. Также (особенно на территории стран бывшего СССР) признание получили мускаты, вырабатываемые объединением «Массандра» из винограда мускатных сортов, выращенного в Крыму.

Некоторые разновидности мускатов именуются . Этот термин имеет разное значение в разных странах и может относиться к винам, при изготовлении которых помимо мускатных сортов винограда используются другие сорта винограда, винам из винограда сорта мускатель (мюскадель), определённым сортам мускатов по месту производства (например: Setúbal DOC), винам, имитирующим вкусовые и ароматические качества настоящих мускатных вин, в том числе при помощи искусственной эссенции, дешёвым крепленым винам из мускатного винограда.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Вина
Белые вина